Polemoniaceae este o familie de circa 25 de genuri cu 270-400 de specii de plante anuale pereniale, native în Emisfera nordică și America de Sud, cu centrul de diversitate în vestul Americii de Nord, în special în California.

Cladograma conform Catalogue of Life:

Note

Legături externe